Die China Open 2016 waren ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour, das vom 28. März bis 3. April im Beijing University Students’ Gymnasium im Bezirk Haidian der chinesischen Hauptstadt Peking ausgetragen wurde. Es waren die 15. China Open seit 1999.

Titelverteidiger war der Weltranglistenerste Mark Selby. Sieger wurde der Engländer Judd Trump mit einem klaren 10:4-Sieg über seinen Landsmann Ricky Walden. Für Trump war es der zweite Sieg bei diesem Turnier nach 2011 und der fünfte Ranglistenturniersieg insgesamt. Walden hatte erst eine Woche zuvor im Finale der Players Tour Championship gestanden und dort ebenfalls verloren.

Preisgeld 
In diesem Jahr wurde das Preisgeld um 32.000 £ erhöht: Die Verlierer der ersten Hauptrunde bekamen jeweils 1000 £ mehr als 2015.

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 28. März statt. Der Spielmodus war Best-of-9.

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurden bis auf vier Spiele vom 9. bis 11. Februar 2016 im Metrodome in der englischen Stadt Barnsley ausgetragen. Wie schon bei der International Championship 2015 wurden die Partien des Titelverteidigers und des Weltmeisters sowie die der beiden bestplatzierten chinesischen Spieler (Spiele 1, 44, 60 und 64) erst zu Beginn des Hauptturniers in Peking ausgespielt. Für sämtliche Partien galt der Modus Best-of-9.

Größte Überraschungen der Qualifikation waren das Ausscheiden der Top-16-Spieler Mark Allen und Mark Williams gegen Mitchell Mann bzw. Martin O’Donnell. Mit Adam Duffy nutzte ein Amateur die Chance auf Teilnahme an der Hauptrunde eines Profiturniers. Er besiegte die Nummer 36 der Weltrangliste Thepchaiya Un-Nooh.

Bemerkenswert war die Partie zwischen Kyren Wilson und Anthony Hamilton. Vom zweiten bis zum siebten Frame gelangen den beiden Spielern sechs Century-Breaks in Folge (Wilson vier, Hamilton zwei). Dies bedeutete einen neuen Rekord, zweimal hatte es im Profisnooker bereits eine Serie von fünf Centurys gegeben. Beim sechsten Century erreichte Wilson exakt 100 Punkte, er gewann auch das Match insgesamt mit 5:3.
Die Begegnung zwischen Rod Lawler und Hammad Miah endete mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse. Beim Stand von 4:4 endete auch der Entscheidungsframe unentschieden. Lawler sicherte sich die Qualifikation erst mit der wieder aufgesetzten schwarzen Kugel („Respotted Black“).

A = Amateurspieler (während der Saison 2015/16 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century-Breaks

Hauptrunde

Qualifikation

Quellen 

Billardturnier in Peking
2016
Snookerveranstaltung 2016